Caracachumba es un grupo de música infantil de Argentina.

Fue fundado por Florencia Steinhardt en el año de 1993, y ha tenido cuatro integrantes hasta 1998, año en que se integró Itatí Figueroa, y el 2005, cuando se agregaron otros dos: Rodrigo Quirós y Aníbal Colli.

Su estilo musical es principalmente folklórica de Argentina, con ritmos del Río de la Plata, candombes, milongas y tangos, entre otros, cantando y componiendo canciones de estos tipos. 

El nombre del grupo se parece al regionalismo argentino "chumbar", que es la acción de tocar un tambor. También se parece al de un juego tradicional llamado "Chumba caracachumba" (también llamado "La farola del palacio", incluido en "Se me lengua la traba", su 1° disco). Sin embargo, el nombre fue puesto por 6 características: No proviene de ninguna parte, es una palabra con juego, con una sonoridad fuerte, tiene música en sí misma, no quiere decir nada, y define la estética del grupo, ya que ellos ocupan mucho el juego con palabras. Son uno de los grupos fundadores del MOMUSI.

Integrantes

Actuales 

Marina Sauber*, voz, flauta traversa, saxofón y botellas.
Javier Estrin, percusión, piano, teclado, bandoneón, charango y coros (1998-2001 [1° periodo], 2008 [2° periodo])
Florencia Steinhardt*, voz y pandero.
Silvio Cattáneo (2008)
Pablo Moral (2008)
Violeta Naón, clown (2008)

Que ya no están 

Mariana Mallol* (1993-1997)
Alejandra Castillo* (1993-1997)
Brian Chambouleyron*, guitarra (1993-1997)
Juan Casasbellas, percusión, piano, teclado, guitarra, voz y coros (2002-2004)
Itatí Figueroa, títere de "Roque" y coros (1998-2008).
Fernando Gedacht, guitarra y voz (1997-2008).
Rodrigo Quirós, guitarra e instrumentos de percusión (2005-2008, actuando como percusionista invitado del 2002 al 2004).
Aníbal Colli, teclado y acordeón (2005-2008).
Ariel Mizrahi (2005-2008)

*: Miembros fundadores del grupo.

Discografía 

Se me lengua la traba (1995)
Chumban los parches (1999)
Me río de la plata, CD multimedia (2001)
Faltaba más (2005)
Revuelta de tuerca (2008)

Fuente

Enlaces externos 

Hay tres páginas oficiales del grupo, cada una con un diseño similar al de los tres discos más recientes del grupo:

La actual ("Revuelta de tuerca")
"Faltaba más"
"Me río de la plata"

Para entrar a ellas se necesita tener instalado el Adobe Flash Player 6.

Grupos de folclore de Argentina
MOMUSI